Rodilla puede referirse a:

 Rodilla, el conjunto de partes blandas y duras que forman la unión del muslo con la pierna.
 Rodilla, una franquicia de comida rápida española especializada en sándwiches.